{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Skoda Grand Prix 
|-
|align = "center" | Сандерленд, Англия
|-
|align = "center" | 16 — 29 октября 1995
|-
|align = "center" | Crowtree Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ 330 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 138 (Стивен Хендри)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1994 — Джон Хиггинс
|-
| Чемпион 1995 — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Джон Хиггинс
|-
|}Гран-при 1995 (, также известен как Skoda Grand Prix 1995 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 29 октября 1995 года в Сандерленде, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:5.

В первый и последний раз турнир проходил в Сандерленде; также в последний раз спонсором Гран-при выступила Шкода.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 050
 1/8 финала: £ 4 550
 1/16 финала: £ 2 600
 1/32 финала: £ 1 900
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000 + автомобиль Шкода
 Высший брейк в квалификации: £ 3 600
 Общий призовой фонд: £ 330 000

 Высший брейк 

 138 — Стивен Хендри (полуфинал)
 140 — Сэм Чонг (квалификация)

 Результаты 

{{Турнир64 с пропусками 
| RD1=1/32 финалаМатчи из 9 фреймов
| RD2=1/16 финалаМатчи из 9 фреймов
| RD3=1/8 финалаМатчи из 9 фреймов
| RD4=ЧетвертьфиналыМатчи из 9 фреймов
| RD5=ПолуфиналыМатчи из 17 фреймов
| RD6=ФиналМатч из 17 фреймов
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Джон Хиггинс 
| RD1-score01=5 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Марк Дэвис
| RD1-score02=1
| RD1-seed03=28
| RD1-team03= Нил Фудс 
| RD1-score03=5 
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Майк Халлетт 
| RD1-score04=4
| RD1-seed05=20
| RD1-team05= Ален Робиду 
| RD1-score05=5 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Карл Броутон
| RD1-score06=2
| RD1-seed07=12
| RD1-team07= Найджел Бонд 
| RD1-score07=5 
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Марк Уильямс
| RD1-score08=1
| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Мартин Кларк 
| RD1-score09=5 
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Энтони Дэвис
| RD1-score10=5
| RD1-seed11=8
| RD1-team11= Джимми Уайт 
| RD1-score11=5 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Алекс Борг
| RD1-score12=0
| RD1-seed13=21
| RD1-team13= Мик Прайс 
| RD1-score13=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Джейсон Принс 
| RD1-score14=5 
| RD1-seed15=15
| RD1-team15= Терри Гриффитс
| RD1-score15=1
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Стив Ньюбери 
| RD1-score16=5 
| RD1-seed17=4
| RD1-team17= Ронни О'Салливан
| RD1-score17=2
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Майкл Даффи 
| RD1-score18=5 
| RD1-seed19=19
| RD1-team19= Джо Свэйл 
| RD1-score19=5 
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Джефф Канди
| RD1-score20=3
| RD1-seed21=17
| RD1-team21= Энди Хикс 
| RD1-score21=5 
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Род Лоулер
| RD1-score22=3
| RD1-seed23=11
| RD1-team23= Питер Эбдон 
| RD1-score23=5 
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Стив Вентхэм 
| RD1-score24=2
| RD1-seed25=10
| RD1-team25= Кен Доэрти 
| RD1-score25=5 
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Мэтт Уилсон
| RD1-score26=0
| RD1-seed27=30
| RD1-team27= Дин Рейнолдс
| RD1-score27=3
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Марк Флауэрдью 
| RD1-score28=5 
| RD1-seed29=7
| RD1-team29= Алан Макманус 
| RD1-score29=5 
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Крис Скэнлон
| RD1-score30=0
| RD1-seed31=27
| RD1-team31= Брайан Морган
| RD1-score31=4
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Эндрю Кэйрнс 
| RD1-score32=5 
| RD1-seed33=29
| RD1-team33= Джейсон Фергюсон 
| RD1-score33=5 
| RD1-seed34=
| RD1-team34= Стюарт Риардон
| RD1-score34=3
| RD1-seed35=3
| RD1-team35= Стив Дэвис 
| RD1-score35=5 
| RD1-seed36=
| RD1-team36= Ли Ричардсон
| RD1-score36=2
| RD1-seed37=13
| RD1-team37= Дэйв Харольд  
| RD1-score37=2
| RD1-seed38=
| RD1-team38= Мэттью Стивенс 
| RD1-score38=5 
| RD1-seed39=32
| RD1-team39= Деннис Тейлор
| RD1-score39=2
| RD1-seed40=
| RD1-team40= Джо Джонсон 
| RD1-score40=5 
| RD1-seed41=14
| RD1-team41= Тони Драго 
| RD1-score41=5 
| RD1-seed42=
| RD1-team42= Дуг Маунтджой
| RD1-score42=1
| RD1-seed43=18
| RD1-team43= Дин О'Кейн 
| RD1-score43=5 
| RD1-seed44=
| RD1-team44= Ли Гриффин 
| RD1-score44=1
| RD1-seed45=26
| RD1-team45= Стив Джеймс 
| RD1-score45=5 
| RD1-seed46=
| RD1-team46= Квинтен Ханн
| RD1-score46=4
| RD1-seed47=5
| RD1-team47= Джон Пэррот  
| RD1-score47=0
| RD1-seed48=
| RD1-team48= Дэйв Финбоу 
| RD1-score48=5 
| RD1-seed49=25
| RD1-team49= Вилли Торн 
| RD1-score49=5 
| RD1-seed50=
| RD1-team50= Сильвиньо Франсиско 
| RD1-score50=3
| RD1-seed51=6
| RD1-team51= Джеймс Уоттана 
| RD1-score51=5 
| RD1-seed52=
| RD1-team52= Марк Кинг 
| RD1-score52=0
| RD1-seed53=16
| RD1-team53= Дэвид Ро
| RD1-score53=2
| RD1-seed54=
| RD1-team54= Фергал О’Брайен 
| RD1-score54=5 
| RD1-seed55=23
| RD1-team55= Гэри Уилкинсон 
| RD1-score55=4
| RD1-seed56=
| RD1-team56= Шокат Али 
| RD1-score56=5 
| RD1-seed57=31
| RD1-team57={{Nowrap| Энтони Хэмилтон}}
| RD1-score57=5 
| RD1-seed58=
| RD1-team58= Сэм Чонг
| RD1-score58=3
| RD1-seed59=9
| RD1-team59= Даррен Морган 
| RD1-score59=5 
| RD1-seed60=
| RD1-team60= Стивен О'Коннор
| RD1-score60=4
| RD1-seed61=24
| RD1-team61= Тони Ноулз 
| RD1-score61=3
| RD1-seed62=
| RD1-team62= Марк Беннетт 
| RD1-score62=5 
| RD1-seed63=2
| RD1-team63= Стивен Хендри 
| RD1-score63=5 
| RD1-seed64=
| RD1-team64= Джонатан Бёрч
| RD1-score64=0
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Джон Хиггинс 
| RD2-score01=5 
| RD2-seed02=28
| RD2-team02= Нил Фудс
| RD2-score02=1
| RD2-seed03=20
| RD2-team03= Ален Робиду 
| RD2-score03=5 
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= Найджел Бонд  
| RD2-score04=2
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= Мартин Кларк
| RD2-score05=3
| RD2-seed06=8
| RD2-team06= Джимми Уайт 
| RD2-score06=5 
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Джейсон Принс 
| RD2-score07=5 
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Стив Ньюбери
| RD2-score08=3
| RD2-seed09=
| RD2-team09= Майкл Даффи
| RD2-score09=1
| RD2-seed10=19
| RD2-team10= Джо Свэйл 
| RD2-score10=5 
| RD2-seed11=17
| RD2-team11= Энди Хикс 
| RD2-score11=2
| RD2-seed12=11
| RD2-team12= Питер Эбдон 
| RD2-score12=5 
| RD2-seed13=10
| RD2-team13= Кен Доэрти 
| RD2-score13=5 
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Марк Флауэрдью
| RD2-score14=3
| RD2-seed15=7
| RD2-team15= Алан Макманус 
| RD2-score15=5 
| RD2-seed16=
| RD2-team16= Эндрю Кэйрнс 
| RD2-score16=1
| RD2-seed17=29
| RD2-team17= Джейсон Фергюсон
| RD2-score17=4
| RD2-seed18=3
| RD2-team18= Стив Дэвис 
| RD2-score18=5 
| RD2-seed19=
| RD2-team19={{Nowrap| Мэттью Стивенс}}
| RD2-score19=5 
| RD2-seed20=
| RD2-team20= Джо Джонсон
| RD2-score20=1
| RD2-seed21=14
| RD2-team21= Тони Драго  
| RD2-score21=4
| RD2-seed22=18
| RD2-team22= Дин О'Кейн 
| RD2-score22=5 
| RD2-seed23=26
| RD2-team23= Стив Джеймс 
| RD2-score23=5 
| RD2-seed24=
| RD2-team24= Дэйв Финбоу
| RD2-score24=0
| RD2-seed25=25
| RD2-team25= Вилли Торн
| RD2-score25=4
| RD2-seed26=6
| RD2-team26= Джеймс Уоттана 
| RD2-score26=5 
| RD2-seed27=
| RD2-team27= Фергал О’Брайен 
| RD2-score27=5 
| RD2-seed28=
| RD2-team28= Шокат Али
| RD2-score28=1
| RD2-seed29=31
| RD2-team29= Энтони Хэмилтон
| RD2-score29=3
| RD2-seed30=9
| RD2-team30= Даррен Морган 
| RD2-score30=5 
| RD2-seed31=
| RD2-team31= Марк Беннетт
| RD2-score31=2
| RD2-seed32=2
| RD2-team32= Стивен Хендри 
| RD2-score32=5 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Джон Хиггинс 
| RD3-score01=5 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= Ален Робиду
| RD3-score02=4
| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Джимми Уайт  
| RD3-score03=5 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Джейсон Принс
| RD3-score04=0
| RD3-seed05=19
| RD3-team05= Джо Свэйл 
| RD3-score05=5 
| RD3-seed06=11
| RD3-team06= Питер Эбдон
| RD3-score06=3
| RD3-seed07=10
| RD3-team07= Кен Доэрти 
| RD3-score07=1
| RD3-seed08=7
| RD3-team08= Алан Макманус 
| RD3-score08=5 
| RD3-seed09=3
| RD3-team09= Стив Дэвис 
| RD3-score09=5 
| RD3-seed10=
| RD3-team10=
| RD3-score10=2
| RD3-seed11=18
| RD3-team11= Дин О'Кейн
| RD3-score11=1
| RD3-seed12=26
| RD3-team12= Стив Джеймс 
| RD3-score12=5 
| RD3-seed13=6
| RD3-team13= Джеймс Уоттана 
| RD3-score13=3
| RD3-seed14=
| RD3-team14= Фергал О’Брайен 
| RD3-score14=5 
| RD3-seed15=9
| RD3-team15= Даррен Морган 
| RD3-score15=0
| RD3-seed16=2
| RD3-team16= Стивен Хендри 
| RD3-score16=5 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Джон Хиггинс 
| RD4-score01=5 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Джимми Уайт
| RD4-score02=2
| RD4-seed03=19
| RD4-team03= Джо Свэйл 
| RD4-score03=3
| RD4-seed04=7
| RD4-team04= Алан Макманус 
| RD4-score04=5 
| RD4-seed05=3
| RD4-team05= Стив Дэвис 
| RD4-score05=3
| RD4-seed06=26
| RD4-team06= Стив Джеймс 
| RD4-score06=5 
| RD4-seed07=
| RD4-team07= Фергал О’Брайен
| RD4-score07=3
| RD4-seed08=2
| RD4-team08={{Nowrap| Стивен Хендри}}
| RD4-score08=5 
| RD5-seed01=1
| RD5-team01= Джон Хиггинс 
| RD5-score01=9 
| RD5-seed02=7
| RD5-team02= Алан Макманус
| RD5-score02=7
| RD5-seed03=26
| RD5-team03= Стив Джеймс
| RD5-score03=5
| RD5-seed04=2
| RD5-team04={{Nowrap| Стивен Хендри}}
| RD5-score04='''9 
| RD6-seed01=1
| RD6-team01= Джон Хиггинс 
| RD6-score01=5
| RD6-seed02=2
| RD6-team02=

Сенчури-брейки 

 138, 129, 112, 103, 102 — Стивен Хендри
 131, 124, 101 — Джон Хиггинс
 128 — Тони Драго
 124, 123 — Энтони Хэмилтон
 115 — Мартин Кларк
 115 — Алан Макманус
 109 — Вилли Торн
 105, 104, 100 — Джимми Уайт
 105 — Марк Дэвис
 104, 100 — Джо Свэйл
 102 — Стив Дэвис
 102 — Ронни О'Салливан
 101 — Стив Джеймс

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1995 год в снукере